Стас Покатилов, Стас Олександрович Покатилов (рос. Стас Александрович Покатилов, нар. 8 грудня 1992, Уральськ, Казахстан) — казахський футболіст, воротар клубу «Кайрат».
 Покатилов Петро Павлович (1902(1902), місто Херсон — 1950) — радянський державний і комуністичний діяч.